Андре́й Никола́евич Ба́лдин (21 января 1958, Москва, СССР — 30 ноября 2017, Москва, Россия) — советский и российский эссеист, книжный график, дизайнер, архитектор, писатель.

Биография 
Родился в 1958 году в Москве.

Окончил Московский архитектурный институт (МАрхИ).

Основатель литературной группы «Путевой журнал».

Главный дизайнер газеты «Первое сентября».

Членство в творческих и общественных организациях 
 Член Союза журналистов Москвы
 Член Союза российских писателей

Литературные премии 
 2009 — Список финалистов премии «Большая книга», первый приз читательских симпатий (книга «Протяжение точки»).
 2010 — Список финалистов премии «Большая книга» (книга «Московские праздные дни»).

Библиография

Публикации Андрея Балдина

Книги 
 Балдин Андрей. Москва. Портрет города в пословицах и поговорках. — М.: Радуга, 1997. — 48 с.
 Балдин Андрей. Протяжение точки: Литературные путешествия. Карамзин и Пушкин. — М.: Эксмо, 2009. — 576 с. — 3000 экз. — (Лауреаты литературных премий). — ISBN 978-5-699-38995-7
 Балдин Андрей. Московские праздные дни. — М.: Астрель, Олимп, 2010. — 576 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-271-23741-6, ISBN 978-5-7390-2341-4
 Балдин Андрей. Новый Буквоскоп, или Запредельное странствие Николая Карамзина.  —  М.: Бослен, 2016.  — 272 с.: ил.  — 1000 экз.  — ISBN 978-5-91187-262-5

Отдельные публикации

Интервью

Публичные выступления 
 Выступление на открытии клуба общества «Архнадзор» // Грани.ру. — 2009. — 11 декабря.

Об Андрее Балдине 
 Андрей Балдин. «Протяжение точки» // Time Out Петербург. — 2009.
 Андрей Балдин: «Пространство настраивает слово» // Культура. — 2009. — 13 октября.
 Чупринин С. И. Балдин Андрей Николаевич // Чупринин С. И. Русская литература сегодня. Малая литературная энциклопедия. — М.: Время, 2012. — С. 69. — ISBN 978-5-9691-0679-6

Ссылки 
 
 
 Андрей Балдин на Мегалите
 Андрей Балдин на сайте премии «Большая книга»
 Андрей Балдин и Дмитрий Замятин в программе Александра Гордона «Ночные разговоры (проект „00:30“)» на НТВ 26 ноября 2001 года
 Метафизик пространства. Встреча с А. Балдиным (Тюмень, 2010)

Эссеисты России
Эссеисты по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Писатели Москвы
Эссе-клуб
Архитекторы СССР
Художники СССР
Художники России
Члены Союза журналистов Москвы
Члены Союза российских писателей
Исследователи творчества Андрея Платонова
Выпускники МАРХИ